Joseph Hansen (roeier), Amerikaans roeier
 Joseph Hansen (danser), Belgisch danser en choreograaf
 Joseph Hansen (schrijver), Amerikaans schrijver en dichter